Борихолм може да се отнася за:

 Борихолм - град на остров Йоланд, Швеция.
 Борихолм - едноименната шведска община, част от административното устройство на Швеция.
 Борихолм – замък, разположен близо до едноименния град.